VM i floorball for damer 2005 var det femte officielle Verdensmesterskab i floorball for damelandshold, arrangeret af IFF. Mesterskabet blev afholdt i Singapore fra 28. maj til 5. juni. Der blev spillet kampe i både A-divisionen og B-divisionen.

B-divisionen 
9 lande deltog i B-divisionens VM. Georgien skulle have deltaget for første gang, men måtte trække sig fra konkurrencen. Der bleg først spillet gruppe spil, med 4 i den ene gruppe og 5 i den anden. Danmark, Singapore, Tyskland og USA gik videre fra gruppespillet.

B semifinaler

= B Finale 

 Danmark oprykker til A-divisionen ved VM 2007

A-divisionen 
8 hold deltog. Der blev først spillet gruppespil med 4 hold i hver pulje.

Resultater Gruppe A

Tabel Gruppe A 

 Sverige og Norge går videre til semifinalerne.

Resultater Gruppe B

Tabel Gruppe A 

 Finland og Schweiz går videre til semifinalerne.

Nedrykningskamp 

 Japan nedrykker til B-divisionen ved VM 2007

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Medaljer 

2005
Sport i 2005